Григорий Ильич Фукс (1894—1981) — советский учёный, доктор технических наук, профессор.

Является автором 80 работ по вопросам, связанным в основном с термодинамической оценкой степени совершенства теплосиловых установок. Им подготовлено 18 кандидатов наук, четверо из них стали докторами наук, профессорами.

Биография
Родилcя 24 мая (6 июня по новому стилю) 1894 года в местечке Лиозно Могилевской губернии в семье дантиста Ельи (Ильи) Хацкелевича и Нехамы Зальмановны. Брат — хирург Борис Ильич Фукс. Племянник — Б.Б.Фукс.

В школе учился на Урале в городе Красноуфимске. В 1912 году поступил в Петербургский политехнический институт, с 1918 продолжил обучение в Томском технологическом институте (ТТИ, ныне Томский политехнический университет), который окончил в 1921 году. По окончании института работал в нём же качестве научного сотрудника по специальности «Холодильное дело», затем был ассистентом на кафедре графики, физики, математики, сопротивления материалов. С 1924 года — доцент, в 1932 году в ТТИ под руководством Григория Фукса была образована кафедра теоретических основ теплотехники для изучения термодинамики процессов газовых смесей и циклов теплоэнергетических установок, с 1934 года — исполняющий обязанности профессора. В 1935 году основал, с 1938 по 1968 год был заведующим кафедрой теоретической и общей теплотехники, затем — профессором этой кафедры. В 1941 году защитил докторскую диссертацию. В 1950—1960 годах Фукс возглавил научную школу по проблемам теплопередачи.

С 1994 года кафедра промышленной теплоэнергетики Томского политехнического университета была объединена с кафедрой теоретической и общей теплотехники (основанной Г. И. Фуксом) и получила название кафедры теоретической и промышленной теплотехники.

Кроме научно-педагогической, Григорий Ильич занимался общественной работой — был кандидатом в члены правления института и членом его правления, заместителем декана и деканом энергетического факультета, начальником научно-исследовательского центра. Он принимал участие в работе методических организаций института, был руководителем методического сектора, членом и председателем методического совещания института, членом Совета института и совета теплоэнергетического факультета. Являлся депутатом Томского городского Совета депутатов.

Умер 7 ноября 1981 года в Томске.

Награды 
 Был награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени (1946, 1961), а также медалями, среди которых «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1946),  «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне» (1975).
 Также был удостоен двух знаков «Отличник Министерства электростанций и энергетической промышленности», грамот ректора института, общественных и советских организаций.

Источники
 Биографический справочник «Профессора Томского политехнического университета»: Том 2. / Автор и составитель А.В. Гагарин.- Томск: Изд-во научно-технической литературы, 2000. -214 стр.

Примечания

Ссылки 
 Фукс Григорий Ильич

Выпускники Томского политехнического университета
Преподаватели Томского политехнического университета
Учёные СССР
Доктора технических наук
Родившиеся в Лиозно
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического института (до 1917 года)